O08 steht für:
 O08, ICD-10-Code für Komplikationen nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O08, FAA-Code für den Colusa County Airport in Colusa County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O08